Walter James (4e baron Northbourne)  (1896-1982)  agronome, auteur et rameur anglais.
 Walter James, acteur américain
 Walter James, premier ministre australien